Meletios ist ein männlicher griechischer Personenname.

Varianten 
 griechisch: Μελέτιος
 lateinisch: Meletius
 polnisch: Melecjusz
 russisch: Мелетий, Meleti
 spanisch: Melecio

Namensträger 
 Meletios von Lykopolis (frühes 4. Jh.), Bischof von Lykopolis
 Meletios von Antiochien († 381), von 360 bis 381 Patriarch von Antiochien
 Meletios I. Pegas (1549–1601), orthodoxer Patriarch von Alexandria (1580–1601) und amtierender Patriarch von Konstantinopel (1596–1598)
 Meletios Smotrizki (um 1577–1633), ruthenischer Gelehrter, Theologe und Schriftsteller im Königreich Polen-Litauen, siehe Meletius Smotriscius
 Meletios II. (1871–1935), orthodoxer Patriarch von Konstantinopel (1923–1924) und Alexandria (1927–1935)

Siehe auch 
 Meletianisches Schisma

Griechischer Personenname
Männlicher Vorname